Ольга Александровна Кошмак (12 марта 1974; Махачкала, Дагестанская ССР, РСФСР, СССР) — российский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата Европы.

Биография 
Борьбой начала заниматься с 1986 года. СДЮШОР «Спартак» (Махачкала) под руководством Касума Насрудинова. В 1996 году стала серебряным призёром чемпионата Европы.

Спортивные результаты  
 Чемпионат Европы по борьбе 1996 —

Личная жизнь 
В 1991 году окончила махачкалинскую школу № 14. В 1996 году окончила ДГПУ.

Примечания

Ссылки 
 
 Канаев, М. СПОРТИВНАЯ СЛАВА ДАГЕСТАНА. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Борцы России
Выпускники Дагестанского педагогического университета